USS Vermont — кораблі ВМС США, названі на честь штату Вермонт.

 USS Vermont (1848) — вітрильний лінійний корабель. Будівництво схвалене конгресом у 1816 році, закладений у 1816 році, але спущений на воду лише у 1848 році. Використовувався як блокшив з 1862 по 1901 роки. 
 USS Vermont (BB-20) — броненосець типу «Коннектикут». Збудований у 1907 році. Виведений зі складу флоту у 1920 році, у 1923 році зданий на злам.
 USS Vermont (SSN-792) — підводний човен типу «Вірджинія». Вступив у стрій у 2020 році.

 

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни